Daniel Wanjiru (1992-), athlète kényan
Florence Wanjiru, athlète kényane
Grace Wanjiru (1979-), athlète kényane
Rosemary Wanjiru (1994-), athlète kényane
Ruth Wanjiru (1981-), athlète kényane
Samuel Wanjiru (1986-2011), athlète kényan